Андреас Сепи је освојио титулу. У финалу је победио Беноа Пера резултатом 6-3, 6-2.

Носиоци

  Пабло Андухар (полуфинале)
  Андреас Сепи (победник)
  Јарко Нијеминен (четвртфинале)
  Давид Налбандијан (полуфинале)

<li> Лукаш Кубот (прво коло)
<li> Фабио Фоњини (прво коло)
<li> Рајан Харисон (прво коло)
<li> Жил Милер (четвртфинале)

Жреб

Финала
{{Тенис-4 играча и 3 сета
|RD1=полуфинале
|RD2=финале
|team-width=175
|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Пабло Андухар
|RD1-score1-1=3
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=3
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Беноа Пер
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=1
|RD1-score2-3=6
|RD1-seed3=4
|RD1-team3= Давид Налбандијан
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=2
|RD1-score3-3=5
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Андреас Сепи
|RD1-score4-1=2
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=7
|RD2-seed1=
|RD2-team1= Беноа Пер
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=2
|RD2-team2= Андреас Сепи
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=
}}

Горња половина

Доња половина
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
|RD1=прво коло
|RD2=друго коло
|RD3=четвртфинале
|RD4=полуфинале

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= Р. Харисон
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=3
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Ж. Соуза
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= Ј. Донској
|RD1-score03-1=5
|RD1-score03-2=4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= Д. Лајовић
|RD1-score04-1=7
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= А. Бедене
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7<sup>8
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= М. Клижан
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=6<sup>6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed09=8
|RD1-team09= Ж. Милер
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Л. Лацко
|RD1-score10-1=0
|RD1-score10-2='6
|RD1-score10-3=3

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11=

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Србије у тенису
Тенис 2012.
Тенис у Београду